Europese weg 51
Praga E-51, een Tsjechoslowaaks vliegtuig uit 1938
Nokia E51, een mobiele telefoon